

Geografia

Austria 
 Kleinrust – ex comune ora frazione di Obritzberg-Rust, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Obritzberg-Rust – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Rust – città statutaria (Burgenland)
 Rust im Tullnerfeld – ex comune ora frazione di Michelhausen, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Botswana 
 Mc Carthy's Rust – frazione di Tsabong, villaggio nel sottodistretto di Kgalagadi South (Kgalagadi)

Germania 
 Rust – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Repubblica Ceca 
 Deutsch Rust (già Teutschenrust) – antico nome tedesco di Podbořanský Rohozec, comune nel distretto di Louny (Ústí nad Labem)

Stati Uniti d'America 
 Rust – antico nome di El Cerrito, città nella contea di Contra Costa (California)

Sudafrica 
 De Rust – cittadina della municipalità distrettuale di Eden, provincia del Capo Occidentale

Persone 
 Friedrich Wilhelm Rust (1739-1796) – compositore tedesco
 Giacomo Rust (1741-1786) – compositore italiano
 Johann Nepomuk Rust (1775-1840) – chirurgo tedesco
 Bernhard Rust (1883-1945) – politico tedesco
 Albert Rust (1953) – calciatore e allenatore di calcio francese
 Mathias Rust (1968) – aviatore tedesco
 Paul Rust (1981) – attore, sceneggiatore e musicista statunitense

Altro 
 Rust – linguaggio di programmazione
 Rust Blaster – manga shōnen
 Rust - Ruggine – film del 2010 diretto da Corbin Bernsen
Rust – film prodotto nel 2021
 Rust – singolo degli Echo & the Bunnymen del 1999